Джо Гомес ():

 Джо Гомес — американський реслер
 Джо Гомес — англійський футболіст